Международный математический институт имени Эйлера (ММИ имени Эйлера) — научное учреждение в Санкт-Петербурге. Основан в 1988 году под эгидой Ленинградского отделения Математического института имени Стеклова с целью организации международного научного сотрудничества и создания условий для совместных исследований российских и зарубежных учёных (в первую очередь математиков) по инициативе академика Фаддеева. Назван в честь Леонарда Эйлера, проведшего в Санкт-Петербурге большую часть профессиональной жизни. С 1990-х годов входит в состав ПОМИ РАН на правах отдела. Основные направления деятельности — фундаментальные исследования, организация конференций, семинаров, конкурсов; действует аспирантура по математике, теоретической информатике, математической и теоретической физике.

С момента основания до 2017 года директором был Людвиг Фаддеев, директор с 2017 года — Пётр Зограф. По состоянию  в институте работают 37 научных сотрудников. Полное наименование — Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера.

Здание 

Расположен в здании по адресу Песочная набережная, д. 10, по которому в середине XIX века находилась деревянная усадьба сына директора Императорского Царскосельского лицея капитана Энгельгардта. В 1860-х годах усадьбу купила жена почётного гражданина В. А. Новинская. В начале XX век владельцами стали внучки Новинской. В 1913—1914 по проекту архитектора Н. Е. Лансере для них был построен двухэтажный каменный особняк в стиле неоклассицизма. Каждая из сестёр занимала отдельный этаж с отдельным набором помещений.

В советское время здесь долгое время находился туберкулёзный диспансер.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль института на сайте MathNet.ru
 
 Интервью Л. Фаддеева о Григории Перельмане

Институты РАН
Объекты, названные в честь Леонарда Эйлера
Международные научные организации
Математические институты
Санкт-Петербургский научный центр РАН
Здания и сооружения Петроградского района